Кристи Стивенс () — американская порноактриса.

Биография 
До прихода в порноиндустрию Стивенс занималась балетом, а также танцами. Она окончила колледж, где получила диплом бакалавра по специальности средства массовой информации.

Позже она работала семь лет в стриптиз клубе в Солт-Лейк-Сити (штат Юта). Стать порноактрисой Стивенс решила после просмотра документального фильма о Дженне Джеймсон. В ноябре 2011 года она снялась в своей первой порносцене вместе с Джастином Магнумом для сайта hornybirds.com. В апреле 2014 года она покинула агентство LA Direct Models и подписала контракт с OC Modeling.

Стивенс вместе с ещё 14 порноактрисами снялась в музыкальном клипе Брайана Макнайта на песню «YouPorn.com». Она также исполнила небольшую роль в небольшом ролике для игры Hitman: Absolution.

В 2013 году девушка поступила на курсы актёрского мастерства у того же учителя, что и Трэйси Лордз, когда та переходила из порнографии в обычный кинематограф.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
